Roponen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Riitta-Liisa Roponen (née en 1978), skieuse cross-country finlandaise
 (né en 1973), entraîneur finlandais en ski cross-country

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois